Arcadia Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Arcadia Park (Illinois),  im Cook County
 Arcadia Park (Texas), im Dallas County
 Arcadia Park (Washington), im Spokane County
 Arcadia Beach State Park, im Clatsop County, Oregon
 Arcadia County Park, im Los Angeles County, Kalifornien
 Arcadia Heights Park, im Dallas County, Texas
 Arcadia High School Recreation Park, im Los Angeles County, Kalifornien
 Arcadia Wayside Park, im Valley County, Nebraska
 Arcadia Wilderness Park, im Los Angeles County, Kalifornien